Gerz est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 
  (1913-1995), journaliste allemand ;
  (1966-), romancier et spécialiste allemand des médias et de la littérature ;
 Esther Shalev-Gerz (1948-), artiste plasticienne lituanienne et française ;
  (1988-), marin de régates allemand ;
  (* 1944), sculpteur allemand ;
 Jochen Gerz (1940-), artiste conceptuel allemand ;
  (1985-), actrice allemande.

Patronyme germanique